Breteler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frans Breteler
 Franciscus Jozef Breteler